

Cinema 
 Shadowman – film del 1988 diretto da Piotr Andrejew
 Shadowman – film del 2017 diretto da Oren Jacoby

Fumetto 
 Shadowman – fumetto della Valiant Comics

Musica 
 Shadowman – album di Link Wray del 1997
 Shadowman – album di Ian Parry del 2000
 Shadowman – album di Steve Walsh del 2005